Sezession ( ‚Abspaltung‘, ‚Absonderung‘) bezeichnet:
 einen Fall der Staatennachfolge: die Loslösung eines Teilgebiets oder einzelner Landesteile aus einem bestehenden Staat, siehe Sezession
 die Abwendung einer Künstlergruppe von einer als nicht mehr zeitgemäß empfundenen Kunstrichtung, siehe Secession

dem Namen nach:
 Wiener Secessionsgebäude, Bauwerk in Wien
 Secession Verlag für Literatur, Schweizer Verlag mit Sitz in Zürich und Berlin
 Sezession (Zeitschrift), eine neurechte Theoriezeitschrift
 Liberale Vereinigung, Partei (1880–1884)

Siehe auch: